Villa Park kan syfta på:
Villa Park, fotbollslaget Aston Villas hemmaarena i Birmingham, England
Villa Park, Denver, ett område i Denver i Colorado, USA
Villa Park, Illinois, en ort i USA
Villa Park, Kalifornien, en stad i USA